Víctor, Lletra V de l'Alfabet fonètic de l'OTAN
 Víctor, nom masculí
 Abadia de Sant Víctor, abadia de Marsella fundada al segle V per Sant Joan Cassià
 Victor Interactive Software, empresa subsidiària de Victor Music Industries dedicada al desenvolupament de programari
 Biografies: 
 Sants:
 Papes i antipapes:
 Víctor I, papa canonitzat Sant Víctor
 Víctor II, papa
 Víctor III, papa
 Víctor IV, antipapa
 Nobles:
 Víctor Amadeu I de Savoia
 Víctor Amadeu II de Savoia
 Víctor Amadeu III de Sardenya
 Víctor Manuel I de Sardenya
 Víctor Manuel II d'Itàlia, primer rei d'Itàlia (1861 – 1878)
 Víctor Manuel III, Rei d'Itàlia
 Víctor Manuel d'Itàlia (Nàpols, 1937), príncep de Nàpols 
 Escriptors:
 Publi Víctor, suposat escriptor romà, autor d'una Descriptio Urbis Romae
 Victor Hugo (Besançon, 1802 — París, 1885), important escriptor del romanticisme
 Víctor Alba, pseudònim de Pere Pagès i Elies (Barcelona, 1916 - Sant Pere de Ribes, 2003), escriptor, periodista i polític
 Víctor Català, Caterina Albert i Paradís (l'Escala, 1869 -1966), escriptora catalana
 Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901), polític, poeta i historiador català 
 Víctor Alexandre i Benet (Barcelona, 1950), periodista i escriptor en llengua catalana
 Esportistes:
 Víctor Serrano Ródenas (València, 1975), o simplement Víctor, pilotari valencià d'Escala i corda
 Víctor Manuel Fernández Gutiérrez, conegut com a Víctor (1974, Mèrida), futbolista
 Víctor Vázquez i Solsona (Barcelona, 1987), migcampista català del FC Barcelona
 Víctor Valdés i Arribas (Hospitalet de Llobregat, 1982), porter de futbol català
 Victor Johnson (Aston Manor, 1883 - Sutton Coldfield, 1951), ciclista
 Victor Ikpeba (1973, Benin City), futbolista nigerià que jugava a la posició de davanter
 Victor Fontan (Nay, 1892 - Saint Vincent, 1982), ciclista francès
 Víctor Casadesús Castaño (Algaida, 1985), futbolista mallorquí
 Víctor Sada Remisa, jugador de bàsquet que juga a la posició de base 
 Víctor Aristizábal (Medellín, 1971), futbolista colombià
 Víctor Montserrat, jugador català d'esquaix i de raquetbol nascut a Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
 Víctor Sánchez del Amo, futbolista espanyol que juga de migcampista 
 Víctor Manuel Arias Casares (Ponferrada, 1967), futbolista castellà
 Víctor Palomo i Juez (Barcelona, 1948 – Girona, 1985 ), corredor i campió d'esquí nàutic
 Músics:
 Víctor Naranjo (Barcelona, 1974), cantautor de música pop-rock i poeta
 Víctor Estévez Polo (Barcelona, 1983), cantant barceloní Va participar en la quarta edició d'Operación Triunfo
 Victor Maurel (Marsella, 1848 - Nova York, 1923) baríton francès
 Polítics:
 Victor Ciorbea (Ponor, Romania, 1954 ), polític, jurista i advocat romanès, Primer ministre de Romania
 Victor Bodson (Luxemburg, 1902 - Mondorf-les-Bains, 1984), polític luxemburguès
 Víctor Colomer i Nadal (Corbins, 1896 – Mèxic, 1960), polític socialista català 
 Víctor Torres i Perenya (Lleida, 1915), polític català, fill d'Humbert Torres i Barberà, germà del poeta Màrius Torres 
 Miscel·lània:
 Sext Aureli Víctor, historiador romà del segle IV
 Flavi Víctor, emperador romà, fill de Magne Màxim 
 Claudi Víctor, cap batau, nebot de Juli Civilis
 Víctor Jara, cantautor xilè;
 Víctor Erice, director de cinema
 Víctor Mora, diversos personatges 
 Víctor Grífols i Lucas, químic i farmacèutic català 
 Victor Mature (Louisville, Kentucky, 1913 - Rancho Santa Fe, Califòrnia, 1999), actor
 Victor Fleming (La Cañada, Califòrnia, 1889 - Cottonwood, Arizona, 1949), director de cinema
 Victor Horta (Gant, 1861 - Brussel·les, 1947), arquitecte belga pioner del Modernisme